Jasmin Sadiković (Osijek, 1974.) je magistar zaštite okoliša, aktivist u zaštiti prirode i okoliša te jedan od pokretača prve ekoturističke agencije u Hrvatskoj koja je smještena u slikovitoj pustari Zlatna Greda na rubu Parka prirode Kopački rit.

Jedan od osnivača i kasnije predsjednik udruge Zeleni Osijek.

Publikacije 

2001. Održivi turizam u Kopačkom ritu i Baranji (urednik, autor, fotograf)

2006. Panonski put mira – biciklistička ruta Osijek (RH) – Sombor (SRB) (urednik i autor)

2014. Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja (urednik i autor)

2014. Živi Dunav, fotomonografija (urednik, autor, fotograf)

2017. Uspješno završio tečaj „Okolišnog protoka/Environmental flow“ u organizaciji UNESCO –

Institute for Water Education

2017. Razotkrivene tajne naših rijeka Mura – Drava – Dunav – Kupa (stručni suradnik i fotograf)

2018/2019. Terensko istraživanje ihtiofaune i izrađivač studije Biološki monitoring lokaliteta Aljmaški rit

(Hrvatska) i Boroš Drava (Mađarska)

2019. Izlaganje Procjena sastava ihtiocenoze Stare Drave kod Sarvaša inventarskim elektroribolovom

i objava stručnog rada Revitalizacija kanala Ivovac u zborniku radova na 8. Simpoziju s

međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra.

2020. Terensko istraživanje ihtiofaune na području Zmajevačkog dunavca i Biljskog rita i objava u

izvještaju

2021. Suradnik u izradi Poslovnog plana za Turističku agenciju Marunuša j.d.o.o. – društveno odgovotno poduzeće